Plaats in Indonesië
 Rema (Bukit Tusam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Rema (Kuta Panjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh
Plaats in Ethiopië
 Rema (Ethiopië)
 Rema (eiland)
Anders
 Rema (geslacht), een vlindergeslacht
 REMA (Maastricht), voormalige vloertegelfabriek in Maastricht, sinds 1965 onderdeel van Koninklijke Mosa
 Rema (artiest), Nigeriaans zanger en rapper